ŽB může označovat:
 železobeton – beton vyztužený ocelovými pruty
 Živnostenská banka
 SPZ černohorského města Žabljak

Podobné názvy 
 ZB